Brook (Indiana), een plaats in de Amerikaanse staat Indiana
 Brook (Kent), een plaats in het Engelse graafschap Kent
 Brook (Isle of Wight), een dorp op het Engelse eiland Wight

Zie ook
 Brooks (doorverwijspagina)